Bug, defeito em equipamento eletrônico
 Rio Bug Ocidental
 Rio Bug Meridional
 Bug (filme), dirigido por William Friedkin (2006)

Bug